Вершинная — река:

 Вершинная (приток Беме)
 Вершинная (приток Пюль-Кы)
 Вершинная (приток Худосея)
 Вершинная (приток Чепыша)

См. также 
 Вершинное
 Вершинный